Сават:

 Сават — французское боевое искусство.
 «Сават» — американский кинофильм, боевик.
 Сават — посёлок городского типа в Узбекистане.